Тевилотепек има више значења:

 Тевилотепек (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тевилотепек (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику